Little Brother (englisch für kleiner Bruder) steht für:

 Little Brother (Band), US-amerikanische Hip Hop-Gruppe aus Durham, North Carolina
 Little Brother (Roman), Roman von Cory Doctorow (2008)
 Little Brother Montgomery, US-amerikanischer Blues- und Jazz-Pianist und -Sänger
 Insel im Roten Meer, siehe Brother Islands